Лариса Павловна Черепанова (р. 11 июня 1987 года) — российская дзюдоистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, мастер спорта России.

Биография 
Спортом начала заниматься с 4 лет. Занималась художественной гимнастикой, в 13 лет пришла в дзюдо. Выигрывала призы на различных соревнованиях. В 16 лет уехала в Ульяновск к тренеру Парсаеву Г. А. Там начались серьёзные тренировки и сборы. В 18 лет заняла 2 место на первенстве России (Брянск, 2006). В том же году вышла замуж. В 2007 году родился первый сын. В 2013 году получила серьёзную травму позвоночника (компрессионный перелом), после чего поменяла весовую категорию. В 2016 году родила второго сына.

По собственному признанию:

Спортивные результаты 
 Первенство Европы по дзюдо среди юниоров 2006 года — ;
 Турнир «Дзюдо за мир», Шарм-эш-Шейх, 2009 года — ;
 Этап Кубка Европы 2012 года — ;
 Мемориал Владимира Гулидова 2012 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2010 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2011 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2012 года — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2014 года — .

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы России по дзюдо